Het seizoen 2012/13 van de Premier League was het 21ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League en het 115de seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Dit seizoen deden er twintig teams aan de competitie mee. Bolton Wanderers, Blackburn Rovers en Wolverhampton Wanderers waren het seizoen ervoor gedegradeerd naar de Football League Championship. Daartegenover promoveerden Reading, West Ham United en Southampton.

Teams 
Onderstaande teams speelden in de Premier League tijdens het seizoen 2012/13.

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Uitslagen 

<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#CFC; font-size:11px;">Groen : Thuisteam heeft gewonnen
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#9cF; font-size:11px;">Blauw : Gelijkspel
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#FCC; font-size:11px; margin-bottom:10px;">Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012/13 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Speler en manager van de maand

Overige prijzen 

PFA Speler van het jaar:  Gareth Bale (Tottenham Hotspur)
FWA Speler van het jaar:  Gareth Bale (Tottenham Hotspur)
Barclays Speler van het jaar:  Gareth Bale (Tottenham Hotspur)
PFA Talent van het jaar:  Gareth Bale (Tottenham Hotspur)
Premier League Trainer van het jaar:  Alex Ferguson (Manchester United)
Barclays Gouden Schoen:  Robin van Persie (Manchester United)
Barclays Gouden Handschoen:  Joe Hart (Manchester City)

Scheidsrechters

Toeschouwers

Football League Championship

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Leicester City
| RD1-team02 = Watford
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 0
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 3

| RD1-team03 = Crystal Palace
| RD1-team04 = Brighton & Hove Albion 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 2 
| RD1-score04secondleg = 0

| RD2-team01 = Watford
| RD2-team02 = 'Crystal Palace
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 0
| RD2-score02secondleg = 1
}}
Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 2013/14 uit in de Premier League.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Football League Championship.

Cardiff City

Bijgaand een overzicht van de spelers van Cardiff City, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van de Schotse trainer-coach Malky Mackay de titel opeisten in de 
Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League 2013/14.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Yeovil Town promoveert en komt in het seizoen 2013/14 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Bradford City promoveert en komt in het seizoen 2013/14 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2012/13
Football League Cup 2012/13
Engels voetbalelftal in 2012
Engels voetbalelftal in 2013

Competitievoetbal 2012/13
Engels voetbalseizoen